Haller János (1626–1697) erdélyi politikus, főispán, író
Haller János (1692–1755) erdélyi politikus, főkormányzó
Haller János (1777–1847) Teleki Pál miniszterelnök dédapja
Haller János (1881–1968) pedagógus, helytörténész